Gryllapterus tomentotus är en insektsart som beskrevs av Bolívar, I. 1912. Gryllapterus tomentotus ingår i släktet Gryllapterus och familjen syrsor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Syrsor
tomentotus